Androclo e il leone – racconto di Aulo Gellio
Androclo e il leone – opera teatrale di George Bernard Shaw
Androclo e il leone (Androcles and the Lion) – film del 1952 diretto da Chester Erskine e, non accreditato, Nicholas Ray